Tân Tiến (Buôn Ma Thuột), een phường in de stad Buôn Ma Thuột, Vietnamese provincie Đắk Lắk.
 Tân Tiến (Đồng Nai), een phường in de stad Biên Hòa, Vietnamese provincie Đồng Nai.
 Tân Tiến (Bắc Giang), xã in het district  Yên Dũng, Vietnamese provincie Bắc Giang
 Tân Tiến (Bắc Kạn), Xã in het district  Bạch Thông, Vietnamese provincie Bắc Kạn
 Tân Tiến (Bù Đốp), Xã in het district  Bù Đốp, Vietnamese provincie Bình Phước
 Tân Tiến (Đồng Phú), Xã in het district  Đồng Phú, Vietnamese provincie Bình Phước
 Tân Tiến (Bình Thuận), Xã in Thị xã La Gi, Vietnamese provincie Thuận
 Tân Tiến (Cà Mau), Xã in het district  Đầm Dơi, Vietnamese provincie Cà Mau
 Tân Tiến (Krông Pắc), Xã in het district  Krông Pắc, Vietnamese provincie Đắk Lắk
 Tân Tiến (Hà Giang), Xã in het district  Hoàng Su Phì, Vietnamese provincie Hà Giang
 Tân Tiến (Hải Dương), Xã in het district  Gia Lộc, Vietnamese provincie Hải Dương
 Tân Tiến (Hải Phòng), Xã in het district  An Dương, Vietnamese stad phố Hải Phòng
 Tân Tiến (Hanoi), Xã in het district  Chương Mỹ, Vietnamese hoofdstad Hanoi
 Tân Tiến (Hậu Giang), Xã in Thị xã Vị Thanh, Vietnamese provincie Hậu Giang
 Tân Tiến (Hưng Yên), Xã in het district  Văn Giang, Vietnamese provincie Hưng Yên
 Tân Tiến (Lạng Sơn), Xã in het district  Tràng Định, Vietnamese provincie Lạng Sơn
 Tân Tiến (Lào Cai), Xã in het district  Bảo Yên, Vietnamese provincie Lào Cai
 Tân Tiến (Thái Bình), Xã in het district  Hưng Hà, Vietnamese provincie Thái Bình
 Tân Tiến (Tuyên Quang), Xã in het district  Yên Sơn, Vietnamese provincie Tuyên Quang
 Tân Tiến (Vĩnh Phúc), Xã in het district  Vĩnh Tường, Vietnamese provincie Vĩnh Phúc